Amerikai Egyesült Államok
 Mount Holly (Arkansas)
 Mount Holly (Dél-Karolina)
 Mount Holly (Észak-Karolina)
 Mount Holly (New Jersey)
 Mount Holly (Clermont megye, Ohio)
 Mount Holly (Warren megye, Ohio)
 Mount Holly (Vermont)
 Mount Holly (Virginia)